Příjmení Bacílek má více osobností:

 Karel Bacílek (student) (1920–1949) – pražský student, popravený za protikomunistický odboj
 Karol Bacílek – slovenský politik
 Stanislav Bacílek – český hokejista